Побединщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Побединщина — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Побединщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Побединщина — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.